Cota o altitud
 Jota, dansa.
 Cota (armadura)
 Cota de malla
 Montesa Cota, model de motocicleta fabricat des de 1968.
 Jesús Diego Cota (Madrid, 1967), futbolista espanyol que jugava de defensa.
 Cota (Colòmbia)
 Linía de cota
 Cota, gènere de plantes asteràcies.
 Cota, cognomen romà:
 Aureli Cota, família romana de la gens Aurèlia.
 Luci Aurunculeu Cota, personatge de la gens Aurunculeia.

Vegeu també 
 Fita superior i fita inferior (en matemàtiques)